O teclado Uniscala foi inventado pelo médico psiquiatra brasileiro Antônio Celso Ferreira em 1995 com o objetivo de facilitar o ensino e a difusão da música. O sistema alinha as teclas na diagonal possibilitando a mesma dedilhação para todas as escalas maiores e também apenas uma para todas as menores. O Uniscala - derivado de uma escala - foi adaptado em pianos, teclados eletrônicos e  acordeóns.

Ligações externas
Blog do Uniscala
Artigo sobre o teclado no Inova-Unicamp
Artigo do Sinpro-RS sobre o teclado

Educação musical